Oncopodura är ett släkte av urinsekter. Oncopodura ingår i familjen Oncopoduridae. 

Kladogram enligt Catalogue of Life och Dyntaxa:

Källor 

Hoppstjärtar
Oncopodura